Даніела Гантухова і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Єлена Янкович і Лі На виграли титул, перемігши у фіналіДжилл Крейбас і Лізель Губер з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Основна сітка

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 DFS Classic 2006 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF doubles results page
 ITF doubles qualifying results page

DFS Classic, парний розряд
2006